Oberhöflein je název vícero sídel:

Části obcí:
 Oberhöflein (Höflein an der Hohen Wand) - část obce Höflein an der Hohen Wand v Dolních Rakousích
 Oberhöflein (Weitersfeld) - část městyse Weitersfeld v Dolních Rakousích

Podobné:
 Althöflein (Großkurt) - část městyse Großkurt v Dolních Rakousích
 Großhöflein - městys v Burgenlandu
 Höflein
 Kleinhöflein
 Neuhöflein (Heilsbronn) - část města Heilsbronn v Bavorsku
 Unterhöflein (Höflein an der Hohen Wand) - část obce Höflein an der Hohen Wand v Dolních Rakousích